Halštat může označovat:
 Doba halštatská – starší doba železná (také halštat)
 Hallstatt – město v Rakousku